Nightlife o Night Life (l'equivalente in lingua inglese dell'italiano vita notturna ) può riferirsi a:

 Vita notturna – Eventi ed attività praticati la notte

Cinema 
 Night Life – film del 1927 diretto da George Archainbaud
 Night Life – cortometraggio del 1935 diretto da Alf Goulding
 Nightlife – cortometraggio del 1977 diretto da Claire Wilbur e Robin Lehman, Premio Oscar 1977
 Night Life – film del 1989 diretto da David Acomba
 Vita notturna (Night Life) – film del 1989 diretto da David Acomba
 Vita notturna (Nightlife) – film TV del 1989 diretto da Daniel Taplitz

Musica 
 Nightlife – album dei Thin Lizzy del 1974
 Night Life – album di Luther Allison del 1975
 Night Life – traccia dell'album 4 dei Foreigner del 1981
 Nightlife – traccia dell'album City Kids degli Spyro Gyra del 1983
 Night Life – traccia dell'album Your Filthy Little Mouth di David Lee Roth del 1994
 Nightlife – album musicale dei Pet Shop Boys del 1999
 Night Life EP  – EP di Young Zee del 1999
 Nightlife – album dei Erase Errata del 2006
 Nightlife – singolo di IAMX del 2007, dall'album The Alternative
 Nightlife - singolo degli Eskimo Callboy e dei Little Big del 2016

Videogiochi 
 The Sims 2: Nightlife – espansione per il videogioco The Sims 2